Frid est un patronyme porté notamment par :

 Géza Frid (1904-1989), pianiste et compositeur néerlandais, hongrois de naissance ;
 Grigori Frid (1915-2012), compositeur soviétique puis russe ;
 Yan Frid (1908-2003), réalisateur et scénariste soviétique ;
 Jonathan Frid (1924-2012), acteur canadien.
 Simon Frid (1922-1943), résistant FTP-MOI du bataillon Carmagnole de Lyon, guillotiné, Médaille de la Résistance, à titre posthume.